

Geografia
 Capodimonte – comune italiano della provincia di Viterbo.
 Capodimonte – frazione del comune italiano di Castenedolo della Provincia di Brescia.
 Capodimonte – zona della città di Napoli famosa per il museo, la reggia, il bosco e l'osservatorio
 Rione Capodimonte – zona della città di Ancona

Altro 
 Museo nazionale di Capodimonte – museo di Napoli
 Reggia di Capodimonte – palazzo di Napoli
 Bosco di Capodimonte – bosco di Napoli
 Osservatorio Astronomico di Capodimonte – osservatorio di Napoli
 Porcellana di Capodimonte – porcellana della manifattura storica di Napoli